Museu da Imigração do Estado de São Paulo, São Paulo, São Paulo.
 Museu Nacional de Imigração e Colonização, Joinville, Santa Catarina.
 Museu da Imigração (Santa Bárbara d'Oeste), Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo.
 Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, São Paulo, São Paulo.
 Museu da Imigração Pomerana, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo.
 Museu da Imigração Italiana de Quiririm, Taubaté, São Paulo.